I85  ou I-85 peut faire référence à :
 I-85, nom initial du sous-marin I-185 de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 85, une autoroute inter-États américaine reliant Montgomery à Petersburg;
 Varices œsophagiennes, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres